Лесовое () — село в Великомостовской городской общине Червоноградского района Львовской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 34 человека. Занимает площадь 0,100 км². Почтовый индекс — 80344. Телефонный код — 3252.

Ссылки 
 Лесовое на сайте Верховной рады Украины